A Nemzeti Bajnokság I osztályában 1931-32-ben 12 csapat küzdött a bajnoki címért. A Ferencváros a tizenkettedik bajnokságát nyerte nagy fölénnyel pontveszteség nélkül 105-18-as gólaránnyal. A BTC 1901-es bajnoksága után ez a második 100%-os bajnoki cím.

Sok vita folyt arról, hogy jó játékosok serege nem tud érvényesülni a profi és az amatőr bajnokság szétválasztása miatt javasolták, hogy megint amatőr csapatok legyenek csak, amelyekben játszhatnak profi játékosok is. Egyelőre azonban maradt minden a régi rend szerint.

A Sabária anyagi gondok miatt tavasszal sok mérkőzését nem játszotta le.
Kiesett a Savária feljutott a Soroksár FC. A Vasas osztályozón esett ki a Szeged FC ellen.

A Magyar Kupa döntőn Hungária-Ferencváros 1-1 es döntetlen után a második mérkőzésen 4-3 ra nyert a Hungária.

A végeredmény

Kereszttáblázat 

A bajnok Ferencváros FC játékosai
Háda József (12), Takács I Géza (22), Korányi I Lajos (19), Lyka Antal (22), Sárosi György (19), Lázár Gyula (22), Táncos Mihály (22), Takács II József (22), Turay József (18), Toldi Géza (17), Kohut Vilmos (21), Szedlacsik Ferenc (11), Angyal-Amsel Ignácz (10), Papp Lajos László (3), Berkessy Elemér (1), Bukovi Márton (1).
Edző: Blum Zoltán

Díjak

Góllövőlista

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok